

Geografia

Austria 
 Albersdorf – frazione di Albersdorf-Prebuch, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Albersdorf-Prebuch – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania 
 Albersdorf – comune nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Albersdorf – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Albersdorf – frazione di Berga/Elster, città nel circondario di Greiz (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Albersdorf – antico nome tedesco di Albrechtice, comune nel distretto di Karviná (Moravia-Slesia)
 Albersdorf – antico nome tedesco di Písařova Vesce, frazione del comune di Lesná nel distretto di Tachov (Plzeň)